Lucus puede referirse a:
 Lucus, bosque sagrado en la religión de la Antigua Roma.
 Lucus, antiguo territorio del protectorado español de Marruecos desde 1935 hasta la independencia.
 Lucus Asturum, antigua mansio romana en Asturias, España.
  Lucus Augusti, nombre de la antigua ciudad romana de Lugo, España.
 Lucus Augusti, nombre de la antigua ciudad romana de Luc-en-Diois, Francia.
 Lucus Oleastrum, nombre de la antigua ciudad romana de Oleastrum, España.
 Arde Lucus, fiesta que se celebra en Lugo a mediados del mes de junio.
 Río Lucus, río de Marruecos que nace en el Rif y transcurre por la llanura del Garb hasta Larache.